Дир:

Люди 
 Дир (ум. 882) — киевский князь по 882 год (правил вместе с Аскольдом).
 Дир, Джон (1804—1886) — американский кузнец и промышленник, изобретатель стального плуга, основатель компании Deere & Company.
 Дир, Мэттью — американский электронный музыкант, продюсер, диджей.
 Дир, Уильям (род. 1943) — канадский режиссёр, сценарист и продюсер.

Прочее 
 Озеро Дир или Дир-Лейк — название нескольких объектов в США и Канаде.
 Дир — чадский язык, распространённый в центральной Нигерии.
Дир — один из крупнейших и известных кланов в Сомали.

См. также